Шенье́р () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Мон-Сен-Мартен.

География 

Шеньер	расположен в 50 км к северо-западу от Меца, в 7 км от Лонгви. Находится в 14 км от границ с Бельгией и Люксембургом. Соседние коммуны:Мекси на севере, Окур-Мулен на северо-востоке, Виллер-ла-Монтань на востоке, Лекс на юге, Кютри на северо-западе.

История 
Относился к исторической провинции Барруа герцогства Бар. Сильно пострадал во время Первой и Второй мировых войн. Был полностью сожжён немцами в 1915 году во время Первой мировой войны и почти полностью уничтожен во время Второй мировой войны — уцелели лишь церковь и единственный жилой дом.

Демография

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель